Merkel är ett tyskt efternamn, som också finns i Sverige. Den 31 december 2014 var 135 personer med efternamnet Merkel bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Merkel
 Adolf Merkel (1836–1896), tysk jurist
 Alexander Merkel (född 1992), kazakisk-tysk fotbollsspelare
Angela Merkel (född 1954), tysk politiker
Fred Merkel (född 1962), amerikansk roadracingförare
 Gustav Merkel (1827–1885), tysk kompositör
Friedrich Merkel (1845–1919), tysk anatom
Johannes Merkel (1819–1861) , tysk rättshistoriker
Max Merkel (1918–2006), tysk fotbollsspelare
Paul Wolfgang Merkel, tysk köpman
Tess Merkel (född 1970), svensk sångerska
 Una Merkel (1903–1986), amerikansk skådespelare

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn